9B steht für:
 sehr weich, tiefschwarz, siehe Bleistift#Härtebezeichnung
 AccesRail (IATA-Code), kanadische Buchungsgesellschaft

Siehe auch:
 B9

9B